Okręty US Navy o nazwie USS  "Sentinel":
Pierwszy "Sentinel" (SP-180) był okrętem motorowym, który był w służbie  w latach 1917 - 1919.
Drugi "Sentinel" (MB) był okrętem motorowym, który był w służbie w latach 1918 - 1919.
Trzeci "Sentinel" (AM-42) miał być trałowcem typu Auk. Jego budowę rozpoczęto w ramach programu Lend-Lease, ale nie została ukończona z powodu zakończenia walk.
Czwarty "Sentinel" (AM-113) był trałowcem oceanicznym typu Auk. Wszedł do służby w 1942, zatonął po ataku bombowym samolotów w 1943 w czasie desantu na Sycylię.
Piąty "Sentinel" (LSIL-1052) był dużym okrętem desantowym piechoty. Został przerobiony i przemianowany na USS "Sentinel" (AMCU-39). Był w służbie w latach 1944 - 1946.

Bibliografia 

Sentinel